Шестёркин (Шестеркин) — фамилия:

 Шестёркин, Игорь Олегович (род. 1995) — российский хоккеист.
 Шестёркин, Михаил Иванович (1866—1908) — русский художник.

 Шестёркина, Людмила Петровна (род. 1952) — российский исследователь массмедиа и конвергентной журналистики.

См. также 
 Шестериков